Edificio del Banco Herrero puede hacer referencia a:

Edificio del Banco Herrero (Langreo), edificio en Langreo.
Edificio del Banco Herrero (Oviedo), edificio en Oviedo.
Edificio del Banco Herrero (Zamora), edificio en Zamora.